Fernand Galmiche (1921-1944) est un résistant du « groupe de Corre » médaillé en 1946 à titre posthume.

Notes et références 

Naissance en 1921
Décès en 1944
Résistant français